Wallrothia tuberosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Wallrothia tuberosa ingår i släktet Wallrothia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tuberosa